Il doppio  dell'Uruguay Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Nikola Mektić e Antonio Veić erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Martín Cuevas e Pablo Cuevas vincendo un solo incontro di quarti di finale approfittando di una serie di ritiri.

Teste di serie

  Sergio Galdós /  Andrés Molteni (quarti di finale)
  Stephan Fransen /  Wesley Koolhof (primo turno)

  Guillermo Durán /  Máximo González (quarti di finale)
  Guido Andreozzi /  Eduardo Schwank (Quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Note 
 

Uruguay Open 2013
ATP Challenger Tour 2013